Dorfkirche Göllnitz ist die Bezeichnung folgender Kirchen:

 Dorfkirche Göllnitz (Brandenburg), Gemeinde Sallgast, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Dorfkirche Göllnitz (Thüringen), Gemeinde Göllnitz, Landkreis Altenburger Land, Thüringen